A férfi 400 méteres gyorsúszást a 2013-as úszó-világbajnokságon július 28-án rendezték meg.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források
Előfutamok
Döntő

További információk
Barcelona 2013 Swimming Coverage

FGy400